Strelasund steht für:
 Strelasund, Meeresarm der Ostsee zwischen dem vorpommerschen Festland und der Insel Rügen

danach benannte Schiffe:
 Strelasund (Schiff, 1883), deutsches Seebäderschiff, Passagierdampfschiff
 Strelasund (Schiff, 1900), deutsches Seebäderschiff, Passagierdampfschiff
 Strelasund (Schiff, 2002), deutsches Gewässerüberwachungs- und Ölfangschiff